

Onomastica
Henrich – forma ucraina e slovacca del nome proprio di persona Enrico

Persone
Adam Henrich – hockeista su ghiaccio canadese
Alyz Henrich – modella venezuelana
Dieter Henrich – filosofo tedesco
Michael Henrich – hockeista su ghiaccio canadese